Roscoe Tanner ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-3 6-3 6-3.

Teste di serie

 Guillermo Vilas (finale)
 Roscoe Tanner (Campione)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Mark Edmondson (quarti di finale)
 Ray Ruffels (secondo turno)
 Dick Stockton (terzo turno)
 Dick Crealy (terzo turno)

 Phil Dent (quarti di finale)
 Ross Case (quarti di finale)
 Tom Gorman (secondo turno)
 John Alexander (semifinali)
 Marty Riessen (terzo turno)
 Geoff Masters (primo turno)
 Tony Roche (terzo turno)
 Charlie Pasarell (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open gennaio 1977